Katharinenorden steht für
 Katharinenschwestern, katholischer Frauenorden
 Russischer Orden der Heiligen Katharina, russischer Damenorden
 St. Katharinen-Orden, britisches Krankenpflegerinnen-Ehrenzeichen
 Katharinenorden vom Berg Sinai (Ordre de Sainte-Catherine du Mont Sinaï), geistlicher Ritterorden, gegründet um 1063